Исторический сквер — сквер в городе Екатеринбурге, разбитый в 1973 году — к 250-летию города. Расположен на месте бывшего Екатеринбургского завода, основанного в 1723 году и давшего начало городу. Большая часть бывших заводских построек была снесена в ходе реконструкции в 1964—1973 годах, несколько зданий оставили — в них в настоящее время располагаются различные музеи.

Расположение 

Сквер находится в центральной части города в Ленинском районе. С севера ограничен Городским прудом, с юга — улицей Малышева. Восточная граница сквера — улица Горького, западная — улица Воеводина.

История 
Исторический сквер — это место, с которого начинался Екатеринбург. Здесь, весной 1723 года, по указу императора Петра I началось строительство железоделательного завода. В 1973 г. состоялось открытие музейно-мемориального комплекса, приуроченное к 250-летию города. В число авторов вошли члены-корреспонденты Академии Художеств Советского Союза и архитекторы города: Н. С. Алфёров, В. А. Пискунов, Л. П. Винокурова, Г. И. Дубровин, А. Э. Коротковский, А. В. Овечкин.

Общая площадь сквера составляет 8 га. При планировке учитывались особенности местности. На левом берегу Исети была построена музейная зона, на правом берегу — мемориальная. В музейную зону входят сохранившиеся исторические здания: ворота, фрагменты ограды на верхней террасе восточной части сквера. Здесь же разместили экспозицию старинной техники XIX века Музея архитектуры и промышленной техники Урала.

В старинных постройках зданиях железоплавильного завода находятся музей изобразительных искусств и отдел природы краеведческого музея. В водонапорной башне нашлось место для музея кузнечного дела.

Мемориальная зона — это площадь, которая прилегает к подпорной стенке с барельефом. Южнее располагается «сад камней». Там в качестве образцов различных минералов продемонстрированы различные природные богатства Урала.

Кроме того, сохранился и памятник гидротехнического искусства. Ныне это — плотина городского пруда (или просто Плотинка).

Ныне Исторический сквер — место народных гуляний и праздников. Здесь часто проводятся зрелищные городские мероприятия. В сквере находился арт-объект — Олимпийские часы обратного отсчёта времени до Зимней Олимпиады 2014 года.

Достопримечательности

Городская плотина 

До настоящего времени от Екатеринбургского завода сохранилась заводская плотина, которая была возведена из бревенчатого сруба, набитым камнем и отборной глиной, имела центральный и два боковых рабочих прореза, к которым были подведены два деревянных водовода, идущих к колёсам. Плотину спроектировал плотинный мастер Невьянского завода . В 1830-е годы плотина была расширена по проекту М. П. Малахова, а в 1886 году на ней был разбит сквер и установлены бюсты Петра I и Екатерины I (в 1917 году бюсты были сброшены в Городской пруд). 11 марта 1958 года был установлен бюст . В 1972—1973 годах плотина по проекту  была снова расширена и облицована гранитом, на подпорной стенке были размещены барельефы, а по краям размещены скульптуры, символизирующие умения уральских металлургов. В 1998 году из бокового прореза был сделан проход из нижней террасы Исторического сквера на верхнюю площадку.

Водонапорная башня 

Башня была построена для обслуживания Железнодорожных мастерских в начале 90-х гг. XIX в., расположенных на месте Монетного двора и Екатеринбургской казённой механической фабрики. Нижняя, шестигранная часть водонапорной башни выполнена из гранитных блоков, угловые из которых обработаны «под шубу», а верхняя часть — деревянная из брёвен, торцы из досок, с шестигранной кровлей. Венчает это старинное сооружение фонарь. Ярусы имеют по два оконных проёма и входному проёму. Вход на верхний ярус осуществляется по наружной винтовой металлической лестнице. С 1995—2017 гг. на первом этаже башни размещалась экспозиция «Метальная лавка». После капитальной реконструкции и ремонта на первом этаже открыта кофейня и сувенирная лавка, на втором — Музей истории Плотинки и самой башни. Внутри можно видеть фрагмент оригинального металлического бака XIX в.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств 

Также до наших дней дошло здание госпиталя (богадельни) Екатеринбургского завода, имеющее адрес улица Воеводина, 5. Каменный госпиталь состоит из четырёх корпусов (северо-восточный, северо-западный, южный, юго-западный), формирующих внутренних двор. В северо-восточной корпусе размещался сам госпиталь, в северо-западной — монетная экспедиция, в южной части — аптека, в юго-западной — пробирная лаборатория и меховая. Был также заводской острог. В 1749 году в здании впервые проходило городское театрализованное представление.

Между двух северных фасадов корпусов был расположен четырёхколонный портик с треугольным фронтоном, оформляющим вход, но в связи с реконструкцией в 1830-х годах с корпусов была удалена высокая барочная кровля, а входы и проезды получили новое оформление. В здании имеется пять входов (два с восточной стороны, два с северной и один с южной).

В 1867 году по решению городского и мещанского обществ в здании была учреждена богадельня (приют для престарелых без родственников). В 1895 году на втором этаже западной части располагалась Никольская домовая церковь, а в 1899 году по проекту архитектора Ю. О. Дютеля над церковью была возведена звонница. В настоящий момент в здании располагается Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Ограды и ворота 
В 1834 году вся территория Екатеринбургского монетного двора, включая часть плотины, была огорожена кирпичной стеной с чугунными решётками и вазами по верху по проекту архитектора М. П. Малахова. В 1841—1844 годах проходила также реконструкция Монетного двора по проекту архитектора К. Г. Турского, после которой появляются ворота (западные, восточные, северо-восточные, юго-восточные) с кованными железными решётками. После реконструкции в 1972—1973 годах сохранились фрагменты стен и четверо ворот.

Юго-восточные ворота были построены позже остальных ворот и являются двухчастной и симметрической композицией из двух каменных калиток и проезда между ними. Они размещены по диагонали к перекрёстку улиц и состоят из двух каменных устоев в виде ложных калиток, декор расположен только со стороны улицы, а верхняя часть имеет прямоугольный парапет с четырёхгранным газовым фонарём на узорной кованой подставке.
Остальные ворота однотипны с калиткой из сквозного арочного проёма, оформленных с обеих сторон приставными колоннами. Ворота и стены из кирпича с металлическим декором, отштукатурены и покрашены в белый цвет.

Музей природы Урала 

Корпус малых кузниц и котельной построен в 1865 году для нужд Екатеринбургской казённой механической фабрики по проекту архитектора  и располагается на верхней террасе восточной границы современного Исторического сквера. Корпус является протяжённым прямоугольным зданием с металлической скатной кровлей, западный и восточный фасады которого разбиты арочными оконными проёмами, расположенными в подобных им нишах. Планировка корпуса является анфиладного типа, кирпичные стены которого опираются на деревянные стропила, а залы внутри укреплены рядами металлических колонн.

В 1991 году в здание расположился Музей природы Урала как филиал Свердловского областного краеведческого музея.

Музей архитектуры и промышленной техники Урала 

Здание цехового магазина, чертёжной и бюро механика Екатеринбургской казённой механической фабрики возведено в 1833 году по проекту архитектора М. П. Малахова, а здание сборочного и слесарного цеха с южной стороны было пристроено в 1848 году по проекту архитектора . Фасады просты с прямоугольными проёмами, без декора. Главный вход находится с северного фасада с узким вестибюлем с лестницей на второй этаж. У северного фасада имеется крыльцо, а здание покрыто двухскатной кровлей с двумя фронтонами и арочными оконными проёмами. После реконструкции в 1972—1973 годах здание было передано под Музей архитектуры и промышленной техники Урала.

Здание магазина для хранения леса и лесозаготовительное отделение построено в 1860 году по проекту архитектора Э. Х. Сарториуса. Г-образный одноэтажный комплекс зданий находится в юго-восточной части Исторического сквера. Здания магазина — одноэтажное кирпичное здание с колоннами и лопатками, помещение разделено на четыре прямоугольных части с перекрытыми лучковыми сводами, а небольшие оконные проёмы выходят во внутренний дворик. Здание лесозаготовительного отделения вытянуто и перекрыто открытыми деревянными фермами. Торцы здания с фронтонами и с арочными слуховыми окнами.
После реконструкции в 1972—1973 годах здания используется также под Музей архитектуры и промышленной техники Урала.

На территории Исторического сквера также расположены:
 2 ротонды на южном берегу Городского пруда
 Памятник П. П. Бажову
 Памятник Д. Н. Мамину-Сибиряку
 Памятник Вильгельму де Геннину и Василию Татищеву

Примечания 

Достопримечательности Екатеринбурга
Скверы России